Pöttler oder Poettler ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Pöttler (* 1977), österreichischer Schriftsteller
 Stefan Pöttler (* 1967), österreichischer Politikberater
 Viktor Herbert Pöttler (1924–2013), österreichischer Volkskundler